Esmalt dental, teixit que compon una dent
 Esmalt, mescla de diferents materials que s'aplica sobre la superfície d'una rajola o taulell i que posteriorment fon en un forn de cocció
 Esmalt d'ungles, cosmètic que té com a objectiu pintar les ungles dels dits
 Esmalt (heràldica), coloració del camper de l'escut d'armes o d'una partició determinada